Именем Красина названы два ледокола:

 «Красин» — арктический ледокол русского (под именем "Святогор") и советского флотов, построенный в 1916 году; с 1980-х годов — судно-музей.
 «Красин» — арктический ледокол советского и российского флотов, построенный в 1976 году.